Bitva u Casselu může znamenat:

 Bitva u Casselu (1071) – Robert I. Flanderský proti Arnulfu III. Flanderskému
 Bitva u Casselu (1303) – Ota IV. Burgundský proti flanderské vzpouře
 Bitva u Casselu (1328) – Filip VI. Francouzský proti flanderské selské vzpouře
 Bitva u Casselu (1677) – Filip I. Orleánský proti Vilému III. Oranžskému
 Bitva u Casselu (1762) – během sedmileté války
 Bitva u Kasselu (1945) – mezi americkou a německou armádou během druhé světové války